Naselja:
 BiH:
 Crni Vrh (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac, 
 Crni Vrh (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Crni Vrh (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Crni Vrh (Sarajevo, BiH), naselje u Sarajevu
 Crni Vrh (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

 Crna Gora:
 Crni Vrh (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Crni Vrh (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja

Planine:
 Crni vrh (planina u BiH)

Vrhovi:
 Crni Vrh (Glasinac), BiH